Miejscowości w Estonii:
 Alaküla – wieś w prowincji Tartu
 Alaküla – wieś w prowincji Läänemaa
 Alaküla – wieś w prowincji Raplamaa

Zobacz też 
 Alakülä